Manuel Mujica Láinez, escriptor i periodista argentí
 Midland Main Line, línia de ferrocarril de Londres a Sheffield, al Regne Unit
 Servei cartogràfic nacional de Finlàndia (del seu nom en finès MaanMittausLaitos), oficina de cartografia i cadastre de Finlàndia
 MathML (del seu nom complet en anglès Mathematical Markup Language), llenguatge de marques de notació matemàtica basat en XML
 Longitud minima de missatge (del seu nom en anglès Minimum Message Length), mètode bayesià de la teoria de la informació per a la selecció de models estadístics
 MML també és l'abreviatura de Mumble, aplicació multiplataforma lliure de veu sobre IP
 M.M.L. (de Missioneres de la Mare Laura) també és la sigla de les Germanes Missioneres de Maria Immaculada i Santa Caterina de Siena, congregació religiosa femenina catòlica de dret pontifici
 Mml també és l'abreviatura de la monimolita, mineral de la classe dels òxids